Цедрик — фамилия.

 Известные носители
 Цедрик, Анна Яковлевна (1912—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Цедрик, Константин Терентьевич (1909—1994) —  советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант авиации.
 Цедрик, Пётр Васильевич (род. 1932) — анестезиолог-реаниматолог.
 епископ Дамаскин (в миру — Дмитрий Дмитриевич Цедрик; 1877—1937) — епископ Русской православной церкви.